Shendao ist:

 die chinesische Bezeichnung für den Grabweg verstorbener Kaiser, siehe Seelenweg;
 das Dorf Shendao (沈道村) der Großgemeinde Xitang im Kreis Jiashan der Provinz Zhejiang, siehe Shendao (Xitang).